Leelanau puede hacer referencia a:

Condado de Leelanau, situado en el estado estadounidense de Míchigan;
Lake Leelanau, un lugar designado por el censo estadounidense en Míchigan;
Municipio de Leelanau, en el condado estadounidense homónimo.